Поляновка — село в Пластовском районе Челябинской области России. Входит в Кочкарское сельское поселение.

География 
Расположено на реке Кабанке, в 13 км к северо-востоку от центра района города Пласта, в 18 км к западу от городаЮжноуральска, в 85 км к юго-западу от областного центра города Челябинска. Вблизи восточной окраины села протекает река Чёрная. На некоторых картах отображается как 2 разных села: южнее реки расположена Поляновка, севернее — Захаровка.

Уличная сеть 
Улицы: Центральная, Библиотечная, Захаровская и Молодёжный переулок.

История 
Основано в 1826-28 годах курскими однодворцами. Первоначальное название: Поляно-Захаровское.

Население

Инфраструктура 
В селе имеются библиотека, детский сад, медпункт.

В советское время в селе располагалась молочно-товарная ферма, которая ныне разрушена.

Транспорт 
Вдоль южной окраины проходит региональная автодорога 75К-004 Южноуральск — Магнитогорск. Ближайшая железнодорожная станция находится в посёлке Увельском, в 25 км к востоку.

Примечания 

Населённые пункты Пластовского района